«Песни о Любви и Смерти» — третий альбом группы «25/17».

Список композиций

Принимали участие 
 Вячеслав Бутусов

Участники записи 
 Слова: 25/17 (1-12), «Смерть» – использован отрывок из Откровения Иоанна Богослова ()
 Музыка: 25/17 (2-11),  Michael Giles – Sunrise (1,12),  электрогитара: Ант (2- 5, 7-11), акустическая гитара: Тюха (3, 7) бас-гитара: Ант (2, 3, 7, 8, 9, 11), скрипка: Людмила «Тёща» Махова («Дайте Два») (3, 5), скрэтч: DJ Navvy (2, 4), бэк-вокал: Людмила «Тёща» Махова («Дайте Два») (3), голос: Вадим Демчог (1, 12), сведение и мастеринг: Александр Волк (Wolk Recording Studios), оформление: Андрей Давыдовский

Рецензии 

— Руслан Муннибаев (Rap.Ru)

— Андрей Смирнов (Завтра) 

— Николай Редькин (Billboard № 6 (55) июнь 2012)

Интересные факты 
 «Счастье» – использован фрагмент песни Земфиры «Припевочка»
 «Полёты» – ремейк песни «Мама» группы «Ртуть»
 «Как дети» – кавер-версия песни «Дети» группы «Ртуть»

Ссылки 
 Бледный в LiveJournal про альбом 
 Официальный сайт группы «25/17» 
 Страница на Myspace.com 
 Авторская рецензия на альбом "Песни о любви и смерти" 

Альбомы группы «25/17»